Solo kan avse:

Solo – en musikterm
 Solo - ett varumärke för kaffe. AB Malmö Kaffekompani.
Solo (album) – ett musikalbum av bandet Kaipa
Solo (dryck) – en läskedryck 
Solo Vol. 1 – ett musikalbum av artisten Joakim Thåström
Solo (TV-serie) – en svensk såpopera
Solo (båtmotor) – en svensk båtmotor
SOLO – en akronym
Solo: A Star Wars Story - en film

Geografi

Indonesien 

 Surakarta, ort, Jawa Tengah, 
 Desa Solo, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 
 Bengawan Solo, flod, 

Robotskapade Indonesienförgreningar